Molekulska formula -{C24H28O2}- se može odnositi na:

 Beksaroten
 Perotetinen